Медведик (то есть маленький медведь) может означать:

 Медведик, он же Ведмедик — старинный магазин фирмы Жоржа Бормана в Харькове (1896).
 Медведик, Юрий Евгеньевич (1963—2020) — советский и украинский музыковед.
 Медведик, Пётр Константинович (1925—2006) — советский украинский этнограф.

См. также 
 Медведь
 Медвед
 Ведмежик